Kálmán Sóvári ist der Name folgender Personen:

 Kálmán Sóvári (Ringer) (1910–1996), ungarischer Ringer
 Kálmán Sóvári (Fußballspieler) (1940–2020), ungarischer Fußballspieler